Naturwissenschaftlicher Verein steht für:

 Naturwissenschaftlicher Verein zu Bremen
 Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten
 Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein für das Land Lippe
 Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein
 Naturwissenschaftlicher Verein Wuppertal

Siehe auch:
 Naturforschende Gesellschaft